Арсе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 146,3 км². Население — 273 человека (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры